Rank hace referencia a varios artículos:

Ciencias
 Rank (botánica), término usado en taxonomía
 RANK, receptor activador del factor nuclear, por su sigla en inglés.
 Ranking, relación de un conjunto de elementos.

Empresas y marcas
 Rank Organisation, empresa cinematográfica británica fundada en 1937. 
 PageRank, marca patentada por Google.

Música
 Rank (álbum), del grupo The Smiths, publicado en 1988.
 Rank 1, grupo neerlandés de música trance.

Personas
 Otto Rank, psicoanalista austriaco, discípulo de Freud.